Die 192. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  192. Infanterie-Division (8. Königlich Sächsische)
  192. Division (Volksbefreiungsarmee)

Einzelnachweise 

Liste militärischer Divisionen nach Nummern